Według danych oficjalnych pochodzących z 2013 roku Pitcairn (brytyjskie terytorium zamorskie) posiadał jedyną miejscowość Adamstown, w której mieszkało 65 mieszkańców.

Bibliografia 
 Pitcairn Islands Tourism 

 
Pitcairn